Cassia – nome proprio di persona italiano
Cassia – genere di alberi e arbusti della famiglia delle Fabaceae
Cassia – albero aromatico tropicale della famiglia delle Lauraceae, anche detto cannella cinese
Cássia – comune brasiliano del Minas Gerais
Via Cassia – via consolare romana
Piccola Cassia – via consolare romana
Via Cassia – Strada Statale italiana
Contea di Cassia – contea statunitense